

Storia 
 Pays d'en Haut – regione storica del Nordamerica (Nuova Francia)

Geografia

Francia 
 Haut-Bocage – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Haut-Clocher – comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)
 Haut-de-Bosdarros – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)
 Haut-du-Them-Château-Lambert – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Haut-Folin – montagna nel massiccio del Morvan (Borgogna-Franca Contea)
 Haut-Lieu – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Haut-Loquin – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Haut-Mauco – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Haut-Valromey – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Haut-Corlay – comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor (Bretagna)

Gabon 
 Haut-Ntem – dipartimento (Woleu-Ntem)
 Haut-Ogooué – provincia

Svizzera 
 Haut-Intyamon – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Haut-Vully – ex comune ora inglobato in Mont-Vully, comune nel distretto di See (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
Aut

Altri progetti